Una cala del terme de Manacor.
 Una cala del terme de Santanyí.